Rupt ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

 Rupt, Gemeinde im Département Haute-Marne
 Rupt-aux-Nonains, Gemeinde im Département Meuse
 Rupt-devant-Saint-Mihiel, Gemeinde im Département Meuse
 Rupt-en-Woëvre, Gemeinde im Département Meuse
 Rupt-sur-Moselle, Gemeinde im Département Vosges
 Rupt-sur-Othain, Gemeinde im Département Meuse
 Rupt-sur-Saône, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Rupt (Allaine), Nebenfluss der Allaine
 Rupt de Mad, Nebenfluss der Mosel

Siehe auch: 
 Basse-sur-le-Rupt, Gemeinde im Département Vosges
 Laneuville-au-Rupt, Gemeinde im Département Meuse